Colombier kan syfta på:

Personer 
 Jacques Colombier (1901–1988), fransk filmarkitekt
 Michel Colombier (1939–2004), fransk filmkompositör

Geografi

Frankrike 

 Colombier-le-Cardinal, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Colombier-en-Brionnais, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Colombier, Haute-Saône, kommun i departementet Haute-Saône, 
 Colombier, Allier, kommun i departementet Allier, 
 Colombier, Loire, kommun i departementet Loire, 
 Colombier, Dordogne, kommun i departementet Dordogne, 
 Colombier, Côte-d'Or, kommun i departemntet Côte-d'Or, 
 Colombier-Fontaine – fransk kommun i departementet Doubs
 Colombier-le-Jeune, fransk kommun i departementet Ardèche
 Colombier-le-Vieux, fransk kommun i departementet Ardèche
 Saint-Maurice-Colombier, fransk kommun i departementet Doubs

Kanada 

 Colombier, Québec, Québec, Côte-Nord,

Schweiz 

 Colombier, Neuchâtel, ort, 
 Colombier, Vaud, ort,

Se även 
 Colombiers